Razzia
Mensenjacht (Flip Flink), een stripalbum van Flip Flink
Mensenjacht (De Rode Ridder), een stripalbum van De Rode Ridder